Cottonwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cottonwood (Alabama)
Cottonwood (Arizona)
Cottonwood (Californië)
Cottonwood (Colorado)
Cottonwood (Idaho)
Cottonwood (Minnesota)
Cottonwood (South Dakota)
Cottonwood (Texas)